Хагель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хагель, Карл (1847—1931) — немецкий дирижёр и композитор.
 Хагель, Рихард (1872—1941) — его сын, немецкий дирижёр.
 Хагель, Рольф (род. 1934) — шведский политик-коммунист, деятель рабочего движения, бывший лидер Шведской коммунистической партии.